R92 peut faire référence à :
 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route régionale russe R92 reliant Kalouga à Orel.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres